Брижитт Обе́р:
 Обер, Брижитт (род. 1928) — французская актриса театра, кино и телевидения.
 Обер, Брижитт (род. 1956) — французская писательница и сценарист.